La Deuxième Chaîne peut faire référence à

Chaînes de télévision :
 la Deuxième chaîne de la RTF (1963-1964)
 la Deuxième chaîne de l'ORTF (1964-1974)
 Antenne 2 puis France 2 (depuis 1975).

Voir aussi 
 Première chaîne
 Troisième chaîne